Keffermüller – polskie nazwisko pochodzenia niemieckiego.

 Józef Keffermüller – polski nauczyciel.
 Leon Keffermüller – polski nauczyciel w C. K. Gimnazjach w Dębicy i w Brzeżanach.
 Zenon Kazimierz Keffermüller (1884–1940) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

Przypisy 

Niemieckie nazwiska
Polskie nazwiska